Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2009 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 15 по 21 декабря 2008 года в Меркуря-Чуке (Румыния)  (группа А) и с 10 по 15 января 2009 года в Логроньо (Испания) (группа В). Победители групп получили право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2010 года. Команды, занявшие в группах последние места перешли в третий дивизион чемпионата мира 2010 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — восемь из Европы, три из Азии и одна из Северной Америки. Сборные Великобритании и Литва пришли из первого дивизиона. Сборная Сербии пришла из третьего дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона. Сборная Исландии вылетела в третий дивизионаСборная Новой Зеландии отказалась от участия в турнире из-за проблем с финансированием и вместо неё приглашена сборная Китая, которая сохранила место во втором дивизионе.

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание:  Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Санг Яп Ли
 Защитник:  Каролис Некрашевичус
 Нападающий:  Хиромичи Терао
 MVP:  Тадас Кумеляускас

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание:  Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Андер Алькайн
 Защитник:  Стивен Ли
 Нападающий:  Доминик Канает

Примечания

Ссылки